Йосеф Лапід — ізраїльський журналіст і політик. Міністр юстиції у 2003-2004 рр. Батько Яіра Лапіда.
 Надав Лапід — ізраїльський кинорежисер.
 Яір Лапід — ізраїльський політик. Голова партії «Єш Атід». У різні роки очолюваав різні міністерства Ізраїлю.